Матс Траат (; 23 ноября 1936, д. Арула, Валгамаа — 28 июня 2022) — эстонский и советский писатель, поэт, драматург, сценарист, переводчик. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1977).

Биография 
Родился в крестьянской семье на небольшом хуторе. Работал в сельском хозяйстве, на тракторных станциях. В 1957 году окончил техникум сельскохозяйственного машиностроения, в 1964 — московский Литературный институт имени А. М. Горького, в 1969 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров. В 1965—1968 гг. работал редактором студии «Таллинфильм».

С 1970 года полностью посвятил себя литературному творчеству.

Скончался 28 июня 2022 года на 86-м году жизни.

Творчество 
Дебютировал в 1958 году в эстонской прессе. Первый сборник стихов «Kandilised laulud» напечатал в 1962 году, первоначально писал в основном стихи, позже, в 1970-х годах, в его творчестве начала доминировать проза. Создает разнообразные произведения, в том числе, прозу, поэзию, драмы. По его сценарию в 1990 году был снят художественный фильм «Осень».

Один из самых активных прозаиков Эстонии. Основные темы произведений — нравственная связь человека с землёй, истории с современностью, социальные конфликты, трансформация судеб жителей эстонского села в истории человечества.

Избранные произведения 
 Сборники стихов

 «Неуклюжие песни» (1962),
 «Этюды для зажигания» (1971),
 «Сентябрьская фуга» (1980);
 Романы
 «Танец вокруг парового котла» (1971),
 «Сад Поммера» (1972),
 «Были деревья, вещие братья» (1979),
 «Сон-трава — лекарство от печали» (1982);
 Повести
 «Rippsild» (1980),
 «Karukell, kurvameelsuse rohi» (1982),
 «Üksi rändan» (1985),
 «Minge üles mägedele» (том I, 1987),
 «Тугой узел» (1989),
 «Сила любви» (1989),
 «Hirm ja iha»'' (1993),
 «Minge üles mägedele» (том II, 1994),
 Рассказы, пьесы.
 Пьесы
 «Päike näkku» (1981) и др.

Занимался переводом на эстонский польской, чешской и македонской поэзии.

Награды 
 Орден Белой звезды 4-й степени (2001).
 Заслуженный писатель Эстонской ССР (1977).
 Национальная премия Эстонии в области культуры (2007).
 Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1977).
 несколько национальных литературных премий.

Примечания

Ссылки 
 
 Views of Freedom. Mats Traat

Писатели Эстонии
Писатели СССР
Эстонские писатели
Поэты по алфавиту
Эстонские поэты
Поэты СССР
Поэты Эстонии
Драматурги Эстонии
Драматурги по алфавиту
Переводчики Эстонии
Переводчики с польского языка
Переводчики с чешского языка
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Лауреаты Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула
Сценаристы Эстонии